

Cinema 
 Le Revenant – film del 1903 diretto da Georges Méliès
 Le Revenant – film del 1908 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
 Le Revenant – film del 1910 diretto da Georges Denola
 Le Revenant – film del 1913 diretto da Louis Feuillade

Altro 
 Le Revenant, romanzo del 1976 di Aminata Sow Fall.